Zoutvlakte

 Playa (Havanna), deel van Havanna
 Playa (Kralendijk), centrum van Kralendijk
 Playa (Ponce), deel van Ponce (Puerto Rico)